Helen – variante del nome Elena
Helen – film di Sandra Nettelbeck del 2009
Helen – album di Helen Humes del 1981
Helen – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia
Helen – attrice indiana

Pagine correlate
Elena (disambigua)
Helena